Kabinet-Siim Kallas, het kabinet van Estland tussen 2002 en 2003
Kabinet-Kaja Kallas I, het kabinet van Estland tussen 2021 en 2022
Kabinet-Kaja Kallas II, het kabinet van Estland sinds 2022